Pieter Brueghel mlađi (1564. – 1638.) bio je flamanski renesansni slikar, sin Pietera Brueghela starijeg.
Kad je imao samo pet godina, otac mu je umro. Slikarstvu ga je podučavao flamanski slikar krajolika Gilles van Coninxloo, čiju kćer je Pieter kasnije oženio.

Postao je samostalan majstor 1585. godine te je uglavnom slikao krajolike, kao i religiozne i fantastične motive. Na slikama s fantastičnom tematikom često je prikazivao vatru i groteskne figure, zbog čega je dobio nadimak «pakleni» Brueghel.

Osim vlastitih slika, Pieter mlađi je također kopirao radove svojega oca, što je kasnije dovodilo do zabune oko autorstva pojedinih slika.

Obiteljsko stablo

Radovi 

 "Seljački sajam" 
 "Raspeće" 
 "Zima, lovac u snijegu"

Vanjske poveznice 
Pieter Brueghel mlađi u Olga's Gallery

 Nizozemski slikari
Renesansni slikari
Flamanski slikari‎